Il singolare del torneo di tennis WTA Congoleum Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Yvonne Vermaak che ha battuto in finale 6–3, 7–5 Carling Bassett.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Hana Mandlíková (quarti di finale)
  Sylvia Hanika (quarti di finale)
  Mima Jaušovec (secondo turno)
  Kathy Rinaldi (quarti di finale)

 Kathy Jordan (semifinali) 
 Yvonne Vermaak (campionessa) 
 Sue Barker (primo turno) 
 Carling Bassett (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

WTA Congoleum Classic 1983